Hildebrandtia kaqn syfta på:

 Hildebrandtia (djur) – ett släkte av groddjur
 Hildebrandtia (växter) – ett släkte av växter